Major League Soccer 2008 var den trettonde säsongen av MLS. Columbus Crew vann både Supporters' Shield och MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2008 i USA
2008 i Kanada
Fotbollssäsongen 2008
2008